

Musica 
 Quintessence – gruppo musicale rock inglese
 Quintessence – gruppo musicale jazz finlandese
 Quintessence – album dell'omonimo gruppo musicale inglese del 1970
 Quintessence – album di Bill Evans del 1976
 Quintessence – album dei Malicorne del 1977
 Quintessence – album dei Borknagar del 2000
 Quintessence –  album degli Abigor del 2012

Videogiochi 
 Quintessence: The Blighted Venom – videogioco opera prima della casa di produzione Freebird Games

Pagine correlate 
Quintessenza (disambigua)